Poutiainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), violoniste et compositeur jazz finlandais
 (1864-1929), homme politique finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de football
 (1952-1978), joueur d'échecs finlandais
Tanja Poutiainen (née en 1980), skieuse alpine finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois